Кеново — название населённых пунктов:

Россия 
 Кеново — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Кеново — деревня в Руднянском районе Смоленской области.